Goworowo (gemeente)
 Goworowo (powiat Ostrołęcki)
 Goworowo (powiat Płoński)